Lasse puede referirse a: 

 Lasse, comuna francesa situada en Maine y Loira.
 Lasse, comuna francesa situada en Pirineos Atlánticos.